Příbram / Příbramová je české příjmení. Objevuje se také v dalších variantách jako Přibram, Pribram, Przibram ad.

Nositelé
Příbram (Pribram, Přibram, Przibram) je příjmení následujících osob:
 Alfred Přibram (1841–1912), pražský internista
 Alfred Francis Přibram (1859–1942), rakousko-anglický historik
 Bruno Oskar Přibram (též Pribram; 1887–1940), chirurg a vysokoškolský učitel z Prahy
 Emanuel Přibram (1812–1872), pražský lékař, zakladatel lékařské rodiny Příbramových
 Emil Přibram (1856–1917), obchodník ve Vídni
 Egon Ewald Přibram (1885–1963), gynekolog z Prahy
 Ernst August Pribram (1879–1940), rakousko-americký patolog, biochemik a vysokoškolský učitel z Prahy
 Ewald Felix Přibram (1883–1940), přítel Franze Kafky
 Gustav Przibram (1844–1904) pražský továrník a poslanec českého zemského sněmu
 Hans Leo Przibram (1874–1944), rakouský biolog a zoolog
 Hugo Příbram (1881–1943), pražský lékař a vysokoškolský učitel
 Karl Eman Přibram (1877–1973), rakousko-americký ekonom z Prahy
 Karl H. Przibram (1919–2015), rakousko-americký fyzik
 Karl Przibram (1878–1973), rakouský fyzik
 Otto Přibram (1844–1917), předseda rakouské úrazové pojišťovny AUVA v Praze
 Richard Pribram (1847–1928), česko-rakouský chemik a vysokoškolský učitel, profesor v Černovicích
 Robert Příbram (1880–1942), inženýr v Praze

Viz též:
 Příbramovi (též Přibram(ovi) nebo Przibram(ovi)), je vážená pražská židovská rodina lékařů a vědců v Českých zemích, Německu i celém Rakousku-Uhersku.